Вя́земский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Хабаровском крае Российской Федерации.

Административный центр — город Вяземский.

История 

Достоверно известно, что на территории Вяземского района обитали люди уже тысячи лет назад. Сохранилось много остатков древних поселений: наскальные рисунки (петроглифы) и городище с оборонительным рвом, внутри которого находились полуподземные жилища с ямами-котлованами от очагов.

Активное заселение русскими территории района, как и всего Хабаровского края, началось в середине XIX века. Это объяснилось необходимостью укрепления новых границ России — земель Дальнего Востока. Основную часть населения вновь образованных тогда станиц составляли казаки и их семьи.
На рубеже XX века, начавшееся строительство железной дороги очень сильно оживило Дальневосточный край и способствовало активному развитию Вяземского района. Населённый пункт Вяземское был назван в честь начальника Управления по сооружению Уссурийской железной дороги (1892—1897 гг.) — Вяземского Ореста Полиеновича.
В 1901 году из переселенцев Полтавской губернии возникли Капитоновка, Тигрово, Красицкое. В 1908 году переселенцы из Каменец — Подольска основали Ярославку. В это же время заселялись Котиково, Соболево. В 1909 году переселенцами из Белоруссии заселяется Роскошанский участок (с. Роскошь и с. Виноградовка). Несмотря на формально благожелательное отношение администрации к переселенцам, белорусам пришлось вступить в конфликт с уссурийскими казаками, считавшими себя полноправными хозяевами земель. Земельные споры приводили к частым столкновениям между белорусскими переселенцами и казаками. В результате в 1913 г. в конфликт была вынуждена вмешаться администрация Вяземского, вынесшая решение в пользу переселенцев. Конфликты временно поутихли, но с началом Гражданской войны вспыхнули с новой силой. Это послужило импульсом для создания местного отряда самообороны в с. Роскошь, принявшего сторону Советской власти. В результате проведенной против японских интервентов диверсии в районе села был пущен под откос японский эшелон с боеприпасами. Неясно, кто это сделал, но, видимо, именно вследствие этого инцидента роскошненский отряд самообороны был вынужден покинуть родное село и уйти в Хабаровск, где влился в состав частей НРА. Уроженцы села Д. П. Шульга и П. П. Шульга воевали в составе частей НРА под командованием Блюхера под Волочаевкой. Комиссар П. П. Шульга пропал в этих боях без вести. Его брат Д. П. Шульга вместе с солдатами-односельчанами вернулся в том же году в освобожденное от белых и интервентов село.

Вяземский район с центром в селе Вяземское был образован 22 июля 1934 года на территории, выделенной из состава Пригородного района Дальневосточного края. В состав района, при создании, вошли 44 сельсовета. Административно-территориальное деление подвергалось реорганизации довольно часто. Количество сельских и поселковых Советов в составе района постоянно менялось: часть из них передавались в соседние районы — Бикинский и имени Лазо, которые, в свою очередь, передавали в Вяземский район свои сельские и поселковые советы.

26 октября 1938 года село Вяземское было преобразовано в рабочий посёлок Вяземский.

25 октября 1951 года рабочий посёлок Вяземский преобразован в город Вяземский.

1 февраля 1963 года в связи с реорганизацией административно-территориального деления (образованием сельских и промышленных районов) Вяземский район стал именоваться Вяземским сельским районом Хабаровского края.

12 января 1965 года этот район был преобразован в Вяземский район Хабаровского края.

На январь 1973 года в районе насчитывалось 13 сельских и один поселковый совет.
Сегодня в состав района входят 19 поселений: два городских и семнадцать сельских.

Руководители района

Главы исполнительной власти 
 Усенко Александр Юрьевич — глава Вяземского муниципального района (с сентября 2020 года).

Главы законодательной власти 
 Виктор Алексеевич Озеров  — председатель районного Совета (1991—1994)
…
 Александр Викторович Борякин — председатель Собрания депутатов (2016-2020)

География 
Вяземский район находится на юге края. На севере и востоке граничит с районом имени Лазо, на юге — с Бикинским районом, на западе, по реке Уссури, — с Китайской Народной Республикой. Общая площадь района — 4 318 км².

Территория района находится в области средневысотных складчатых гор и межгорных равнин юга Дальнего Востока. Восточная и юго-восточная часть района представлена отрогами Сихотэ-Алиня, западная и северо-восточная часть района представляет собой равнину с большим количеством заболоченных и закочкаренных понижений. Пологие склоны сопок, увалов и сглаженные их вершины используются под пашню. Освоению равнинных участков мешают заболоченность и закочкаренность.

Крупная река — Уссури, однако посещение берегов пограничной реки ограничено, для въезда в прибрежные населённые пункты требуется пропуск. Подхорёнок — вторая по величине река в Вяземском районе. Все остальные реки впадают в Уссури, они мелководные и маловодные. Крупных озёр в районе нет, малые пойменные озёра находятся в долине Уссури.

Население 

Население района по переписи 2002 года составило 25 879 человек (11-е место среди районов края), из них 12 392 мужчины и 13 487 женщин (47,9 % и 52,1 % соответственно). Городское население составляет 67,4 %, сельское — 32,6 %. Крупнейшим населённым пунктом района является райцентр — город Вяземский, с населением 15 405 человек.

 Урбанизация
В городских условиях (город Вяземский) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Вяземский муниципальный район входят 19 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 18 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Вяземском районе 24 населённых пункта, в том числе 1 городской (город) и 23 сельских.

Экономика 
Основу экономики Вяземского района составляют лесная, пищевая, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и железнодорожный транспорт. Район входит в состав главной сельскохозяйственной зоны Хабаровского края, специализирующейся на производстве сои, зерна, картофеля, овощей, молочном животноводстве, пчеловодстве.
Среди основных предприятий можно выделить:
 ООО «Амурметалл-Ресурс» — добыча известняка высокого качества для металлургического производства;
 ЗАО «СМ и К ДВ» — производство кирпича;
 ООО «Вяземский молочный комбинат» — производство молочной продукции;
 ООО «Агро-бизнес» — разведение крупного рогатого скота;
 ООО «ТИС» — лесозаготовка и лесопереработка;
 ООО «Идеал» — изготовление корпусной мебели;
 СПКК «Бекон» — производство пельменей и мясных полуфабрикатов различных видов.

Число фермерских хозяйств насчитывает 121 (2011).

Транспорт 

Через Вяземский район с юга на север проходят федеральная трасса «Уссури» Владивосток — Хабаровск и Транссибирская магистраль. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 277 км. Расстояние от города Вяземский до Хабаровска — около 130 км.

Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. Станция Вяземская — крупный железнодорожный узел. Здесь представлено несколько линейных подразделений железнодорожных предприятий Хабаровского отделения ДВЖД филиала ОАО «РЖД» по обслуживанию и обеспечению безопасности движения поездов. Производится ремонт подвижного состава и локомотивов, содержание участка железнодорожных путей, работает цех эксплуатации локомотивных бригад для различных типов локомотивов: тепловозов и электровозов, осуществляются работы по приёмке и отправке грузов различных наименований.

На территории района ведутся работы по строительству газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток и нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Продолжается проектирование завода про производству шпона в г. Вяземский — ЗАЩ «Вяземский лесозавод». Имеется необходимость проектирования и строительства известкового завода, а также дороги Вяземский — Медвежий — река Матай (для Матайского и Катэнского рудно-россыпного месторождения золота).

В Вяземском районе работала Вяземская узкоколейная железная дорога, разобрана в первой половине 1990-х годов.

См. также 
 Административно-территориальное деление Хабаровского края

Примечания 

Районы, образованные в 1934 году
Появились в 1934 году в России
1934 год в Хабаровском крае